Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivo Karlović che ha battuto in finale Arnaud Clément 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Richard Gasquet (quarti)
  Dmitrij Tursunov (semifinali)
  Agustín Calleri (primo turno)
  Jonas Björkman (semifinali)

 Dominik Hrbatý (primo turno) 
 Paul-Henri Mathieu (quarti) 
 Stanislas Wawrinka (primo turno) 
 Arnaud Clément (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 2007
ATP Tour 2007